Реал дел Оро има више значења:

 Реал дел Оро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Реал дел Оро, Лас Малвинас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Реал дел Оро (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику